Памятники природы биологического и геологического значения получают специальный охраняемый статус в соответствии с правилами выбора. В Англии за присвоение статуса участка особого научного значения отвечает организация , специалисты которой оценивают, представляет ли данная территория особый интерес в силу своей фауны, флоры, геологических, физико-географических или геоморфологических особенностей. Natural England была создана 1 октября 2006 года в результате объединения трёх организаций — ,  и ; она получила все их полномочия, в частности по присвоению статуса территориям особого научного значения.

Несмотря на то, что графство Эйвон больше не существует, при составлении списков УОНЗ до сих пор используются его прежние границы. На территории бывшего графства на данный момент зарегистрировано 86 объектов особого научного значения: 38 представляют биологический интерес, 39 — геологический интерес, 9 — оба одновременно. Ниже приводится полный перечень всех статусных участков.

Список участков 

Легенда
 БИ — Биологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый биологический интерес.
 ГИ — Геологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый геологический интерес.
 Площадь — Площадь участка в гектарах.
 Координаты — на основе данных Natural England.
 Год — Год присвоения статуса.
 Карта — Ссылка на карту, предоставляемую организацией Natural England.

Примечания 

Списки участков особого научного значения Англии